Våler – comune norvegese della contea di Innlandet
Våler – comune norvegese della contea di Viken